Wegscheid (Francia), comune francese
 Wegscheid (Germania), comune tedesco